Об'єкти NGC
Сітка (сузір'я)
Галактики